Wanna – comune della Germania
Wanna – città del Pakistan
Wanna – miniserie televisiva